Vertrag von Rio de Janeiro (portugiesisch Tratado do Rio de Janeiro) steht für:

 Vertrag von Rio de Janeiro 1825, Vertrag zwischen dem Königreich Portugal und dem Kaiserreich Brasilien
 Vertrag von Rio de Janeiro 1828, Vertrag zur Unabhängigkeit von Uruguay
 Vertrag von Rio de Janeiro 1909, Vertrag zwischen Peru und Brasilien mit der Festlegung der Grenzen von Acre
 Vertrag von Rio de Janeiro (1947), siehe Interamerikanischer Vertrag über gegenseitigen Beistand